Označení Augusta nese vícero věcí či osob:

místní název
 Augusta (Georgie) – druhé největší město Georgie
 Augusta (Maine) – hlavní město amerického státu Maine
 Augusta (Sicílie) – město na Sicílii v Itálii
 Augusta Vindelicorum – latinské jméno německého města Augsburgu

jméno
 Augusta - ženská forma August; římského titulu, udělovaného císařovnám 
 Augusta (jméno) – ženské rodné jméno (Augustina, Gusta)
 Augusta Bavorská (1788–1851) – bavorská princezna a vévodkyně z Leuchtenbergu
 Augusta Brunšvicko-Wolfenbüttelská (1764–1788) — německá princezna z Hannoverské dynastie a sňatkem princezna württemberská
 Augusta Ferdinanda Toskánská (1825–1864) – rakouská arcivévodkyně, toskánská princezna
 Augusta Frederika Hannoverská (1737–1813) – vnučka krále Jiřího II. a sestra Jiřího III.
 Augusta Marie Luisa Bavorská (1875–1964) – bavorská princezna, sňatkem rakouská arcivévodkyně
 Augusta Sasko-Gothajská (1719–1772) – manželka waleského prince Frederika Ludvíka, waleská princezna
 Augusta Sasko-Výmarská (1811–1890) – saská princezna a sňatkem s Vilémem I. pruská královna a německá císařovna
 Augusta Viktorie Hohenzollernská (1890–1966) – německá šlechtična, manželka Manuela II. Portugalského
 Augusta Viktorie Šlesvicko-Holštýnská (1858–1921) – manželka Viléma II., poslední německá císařovna a pruská královna
 Augusta Vilemína Marie Hesensko-Darmstadtská (1765–1796) – princezna a provdaná falcko-zweibrückenská vévodkyně

příjmení osob
 Antonín Augusta (1832–1866) — český nakladatel v Litomyšli
 Jan Augusta (1500–1572) – český kazatel a biskup Jednoty bratrské a autor náboženských spisů a písní
 Jan Maria Augusta (1897–1939) – český historik, publicista a znalec starožitností 
 Jaroslav Augusta (1878–1970) – český malíř a pedagog působící na Slovensku
 Josef Augusta – více různých osob
 Karel Augusta (1935–1998) – český herec
 Marcela Augustová (* 1965) – česká televizní novinářka a moderátorka
 Olga Augustová (1895–1970) – česká herečka
 Patrik Augusta (* 1969) – český hokejista
 Pavel Augusta (* 1943) – český geolog, geofyzik a publicista
 Pavel Augusta (lední hokejista) (* 1969) - český hokejista

jiný význam
 Augusta Lynx – bývalý hokejový tým který hrál nižší soutěž East Coast Hockey League (ECHL)
 USS Augusta (CA-31) – americký těžký křižník
 254 Augusta – asteroid
 Augusta (rod) – rod rostlin z čeledi mořenovité

Související články 
 Augustus
 Augustin
 August